Osoby o tym nazwisku:
 Andrea Gyarmati – węgierska pływaczka
 Béla Gyarmati – węgierski szermierz
 Olga Gyarmati – węgierska lekkoatletka
 János Gyarmati – węgierski piłkarz i trener piłkarski